BCR Open România 2009 a fost a 17-a ediție a turneului de tenis Open România care a avut loc la București, între 21 și 27 septembrie 2009, la Arenele BNR. Face parte din seria ATP World Tour 250 a circuitului mondial organizat de ATP.

Principal favorit al competiției a fost românul Victor Hănescu, cel mai bine clasat jucător în ierarhia ATP dintre toți participanții, el părăsind însă competiția încă din runda inaugurală. Câștigătorul ultimelor două ediții, francezul Gilles Simon, nu a participat din cauza unei accidentări. Trofeul i-a revenit spaniolului Albert Montañés, care a jucat a doua finală la București, după cea pierdută în 2001. În concursul de dublu, s-a impus perechea alcătuită din cehul František Čermák și slovacul Michal Mertiňák. Cei doi au învins în finală, cu scorul 6-2, 6-4, tandemul alcătuit din suedezul Johan Brunström și Jean-Julien Rojer, jucător din Antilele Olandeze.

Jucători participanți

Capii de serie 

 1 Poziția jucătorilor în clasamentul mondial este cea din ierarhia publicată la 14 septembrie 2009

Invitații 

Următorii jucători au primit invitații (wild-card) din partea organizatorilor:
  Petru-Alexandru Luncanu
  Andrei Pavel
  Marius Copil

Tablou de concurs

Partea superioară

Partea inferioară

Legături externe 

 bcropenromania.ro

2009 în România
Edițiile BCR Open România